Ел Вампиро има више значења:

 Ел Вампиро (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Вампиро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вампиро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику